La edición 50.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 23 de mayo y el 3 de junio de 1951 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 114 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 49 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso  el egipcio  Jaroslav Drobny  logrando el primer  título de los dos que obtendría en Roland Garros  al imponerse en la final al sudafricano  Eric Sturgess.

En la competición individual femenina la victoria fue para la estadounidense Shirley Fry que lograba el primer  título de los dos  que obtendría en París  al imponerse a su compatriota  Doris Hart.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1951